Демократическая Республика Конго принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 4 спортсмена в трёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Демократической Республики Конго нёс Марафонец Илунга Затара, а на церемонии закрытия — дзюдоистка Седрик Мандембо.

На летних Олимпийских играх 2012 Демократическая Республика Конго вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Уже после Церемонии закрытия пропали без вести четыре члена делегации ДР Конго: дзюдоист Седрик Мандембо и его тренер Ибула Масенго, тренер по боксу Блез Беква и тренер по лёгкой атлетике Гай Никта.

Состав и результаты

Бокс 

Мужчины

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Шоссейные виды

Женщины
Беговые виды

Примечания

Ссылки 

 

Демократическая Республика Конго